Enemy (englisch „Feind“) steht für:

 Enemy (Film), kanadisch-spanischer Spielfilm aus dem Jahr 2013
 Enemy (Rapper), deutscher Rapper
 Enemy – Tempest of Violence, ein Computerspiel aus dem Jahr 1997

Siehe auch:
 Enemy Mine – Geliebter Feind, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1985
 L’ennemi